Název Žlíbek  ev. Žlíbky nese řada míst:  a to sídel:
 1. Žlíbek – část obce Kašperské Hory v okrese Klatovy
 2. Žlíbek (Podmokly) – lokalita v Děčíně IV-Podmoklech 
 3. Žlíbek (Křečovice) – lokalita obce Křečovice v okrese Benešov
 4. Žlíbek (Moraveč) – lokalita obce Moraveč v okrese Pelhřimov
 5. Žlíbek (Tomíkovice) – osada obce Tomíkovice v okrese Jeseník
 6. Horní Žlíbek (původně Horní Grunt) – lokalita obce Brzice v okrese Náchod 
 (6.) Dolní Žlíbek (původně Dolní Grunt) – lokalita obce Chvalkovice v okrese Náchod
 7. Žlíbky (Horní Vltavice) – část obce Horní Vltavice v okrese Prachatice
 8. Žlíbky (Horní Líšnice) – lokalita vesnice Horní Líšnice v okrese Příbram
 
také se objevuje v názvech kopců:
 10. Žlíbek (639 m) – jihovýchodně od obce Malá Morava v okrese Šumperk
 11. Žlíbky (502 m) – západně od obce Úsuší v okrese Brno-venkov
 12. Žlíbky (341 m) – severovýchodně od obce Trstěnice v okrese Znojmo
 13. Dránský Žlíbek (512 m) – Černá Hora, okr. Blansko
a skalního útvaru:
 14. Kamenný žlíbek – u obce Mokrá-Horákov v okrese Brno-venkov, nedaleko též údolí Šedý žlíbek

dále ulic:
Žlíbek
 – v Brně
 – v Pracích 
Ve Žlíbku 
 – v Horních Počernicích
 – v Letovicích v okrese Blansko
 – v Lomnici v okrese Brno-venkov

a dalších objektů:
 údolí Žlíbek – u obce Nová Ves (okres Třebíč)
 rozcetí Velký Žlíbek – u obce Křoví v okrese Žďár nad Sázavou
 Přírodní rezervace Jelení žlíbek – v Brně-Bystrci